Улица Волкова () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровица. Пролегает от улицы Кленовая до поля. 

Нет примыкающих улиц.

История 
Улица была проложена в конце 1960-х годов для индивидуального жилищного строительства от Кленовой улицы до поля колхоза «имени Калинина».

После вхождения села Бобровица в состав города Чернигова, в 1974 году улица получила современное название — в честь советского лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза  Владислава Николаевича Волкова.

Застройка 
Улица расположена севернее безымянного озера, что в нижней точке балки. Пролегает в северо-восточном направлении параллельно улицам Мотчанова и Городнянской. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 137 ВОЛКОВА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова